Albuquerque kan som auktorsförkortning betyda:

 Byron Wilson Pereira de Albuquerque
 Gilberto S. Albuquerque

Robotskapade auktorsförkortningar